De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2007 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 10 juni 2007 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Catalonië